Meadow ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadow (Georgia)
 Meadow (Nebraska)
 Meadow (South Dakota)
 Meadow (Tennessee)
 Meadow (Texas)
 Meadow (Utah)

—in Australien:

 Meadow (South Australia)

—in Kanada:

 Meadow (Neufundland und Labrador)

Meadow ist der Familienname folgender Personen:

 Elliot Meadow (1945–2017) britischer Jazzautor, Musikproduzent, Manager und Rundfunkmoderator
 Susan Goldin-Meadow (* 1949), US-amerikanische Psychologin

Siehe auch:

 Meadows
 Meadow Township
 Grand Meadow Township